Schmidtlein ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Joseph Schmidtlein (1798–1875), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker
 Oliver Schmidtlein (* 1965), deutscher Physiotherapeut 
 Wolfgang Schmidtlein, deutscher Architekt

Siehe auch:
 Schmittlein
 Schmidlin